Waldenburg kan syfta på:

Personer
 Alfred von Waldenburg (1847–1915), en tysk målare

Geografi

Polen 

 Wałbrzych, kommunhuvudort, Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wałbrzyski,

Schweiz 

 Waldenburg (distrikt), distrikt, Basel-Landschaft, 
 Waldenburg, Basel-Landschaft, ort och kommun i kantonen Basel-Landschaft,

Tyskland 

 Waldenburg, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Waldenburg, Baden-Württemberg, stad i Baden-Württemberg

Se även 
 Waldburg
 Wald